Il nome Luigi I viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Re:
Luigi I di Francia (detto Luigi il Pio)
Luigi I d'Ungheria
Luigi I di Baviera
Luigi I d'Olanda
Luigi di Spagna
Marchesi:
Luigi I d'Este, marchese di Scandiano e Montecchio, condottiero italiano
Conti:
Luigi I di Nevers
Luigi I di Fiandra